Tenda de campanya, estructura provisional i desplaçable sovint feta principalment de tela 
 Tenda de queviures, establiment on es ven al detall sobretot aliments
 Tenda (Alps Marítims), municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Tenda, muntanya de la Serra del Montsià entre els municipis d'Alcanar i d'Ulldecona, a la comarca del Montsià
 La Tenda (Sant Quirze Safaja), petit grup de cases modernes del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès
 Cantó de Tenda, divisió administrativa francesa del departament dels Alps Marítims
 Casa Tenda, habitatge a la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Llengües tenda, grup de la branca senegambiana de les llengües atlàntiques dins de la macrofamília nigerocongolesa 
 San-Gavino-di-Tenda, municipi a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega
 Santo-Pietro-di-Tenda, municipi a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega